Pekuncen (Bugulkidul), een bestuurslaag in Indonesië
 Pekuncen (Jatilawang), een bestuurslaag in Indonesië
 Pekuncen (Kroya), een bestuurslaag in Indonesië
 Pekuncen (Pegandon), een bestuurslaag in Indonesië
 Pekuncen (Pekuncen), een bestuurslaag in Indonesië
 Pekuncen (Sempor), een bestuurslaag in Indonesië
 Pekuncen (Wiradesa), een bestuurslaag in Indonesië